Morelos (municipi de Mèxic), municipi de l'estat de Mèxic
 Estat de Morelos, estat de Mèxic localitzat al centre del país
 José María Morelos y Pavón (Morelia, estat de Michoacán, 1765- San Cristóbal Ecatepec, 1815), sacerdot liberal que encapçalà el moviment d'independència de Mèxic a la mort de Miguel Hidalgo y Costilla fins que fou jutjat i executat per la Inquisició